Коровка шестнадцатиточечная () — жук из семейства божьих коровок (Coccinellidae).

Описание 
Тело этих насекомых около 2,5-3,5 мм в длину и имеют сферическую форму. Основной цвет — обычно ярко-жёлтый, иногда тёмный, с чёрными точками.

Распространение 

Эти коровки распространены по всей Европе, за исключением Крайнего Севера. В основном встречаются в песчаных участках возле рек, на лугах и автомобильных магистралях. Обычно не обитают в местностях выше 400—500 м над уровнем моря.

Жизнь 
В основном встречаются с марта по октябрь. Зимуют обычно группами, прячась в растениях. Питаются тлей.

Литература 
 Karl Wilhelm Harde, Frantisek Severa und Edwin Möhn: Der Kosmos Käferführer, Die mitteleuropäischen Käfer. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co, Stuttgart 2000, ISBN 3-440-06959-1
 Jiři Zahradnik, Irmgard Jung, Dieter Jung et al.: Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Parey, Berlin 1985, ISBN 3-490-27118-1

Примечания 
 

Животные, описанные в 1758 году
Божьи коровки